Sider ist der Familienname folgender Personen:

 David Sider (* 1940), US-amerikanischer Gräzist und Philosophiehistoriker
 Ronald James Sider (1939–2022), kanadischer Historiker, Theologe und Sozialaktivist
 Ted Sider, US-amerikanischer Philosoph und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Sieder
 Cider